

Patronymes 
Machkov (masculin ; ) ou Machkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ilia Machkov (1881-1944), peintre russe
 Vladimir Machkov (1963-), acteur russe

Patronyme russe